Bastards – studyjny album grupy Motörhead
 Bastards – remix album Björk